

Anno 
 638 o 638 a.C.

Codici 
 638 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Detmold, nella regione tedesca Renania Settentrionale-Vestfalia

Matematica 
 638 – numero